Малтепе (Стамбул) — район провінції Стамбул (Туреччина), на північному березі Мармурового моря
  — станція лінії М4 Стамбульського метро
  — залізнична станція анатолійській частині Стамбула, район Малтепе.